
Жозеф Александр Сент-Ив д’Альвейдр (; 26 марта 1842, Париж — 5 февраля 1909, По) — французский оккультист.

Последователь Антуана Фабра д’Оливе, оказал значительное влияние на Папюса и Станисласа де Гуайта. Поклонник Наполеона. Основатель учения о синархии. Впервые употребил название Агарта.

Жена — графиня Мария Ивановна Келлер, урожд. Ризнич (1827—1914), племянница Каролины Собаньской и Эвелины Ганской, разведённая жена Эдуарда Келлера, мать Марии Клейнмихель. Её отец первым браком был женат на Амалии Ризнич.

Мария Ивановна купила для проживания супруга французское поместье Альвейдр, по названию которого он с 1880 года стал именовать себя «маркизом д’Альвейдр» (титул маркиза предоставлен властями республики Сан-Марино).

Библиография 
 Le Retour du Christ, 1874.
 Les Clefs de l’Orient. Les mystères de la naissance, les sexes et l’amour, les mystères de la mort, d’après les clefs de la Cabbale orientale, 1877 ; Les Rouyat, 1978, 52 p.
 Alexandre Saint-Yves. Testament lyrique ; Ed. Librarie academique, Didier & C, Paris, 1877.
 Le Mystère du Progrès, 1878.
 De l’utilité des algues marines, 1879.
 Sain-Yves d’Alveydre. Mission des Souverains, 1882 ; Dualpha, 2010, 418 p.
 Mission des Ouvriers, 1882.
 Mission des Juifs, 1884 ; Editions Traditionnelles, 2008, 2 t.
 Mission de l’Inde en Europe, mission de l’Europe en Asie : la question du Mahatma et sa solution, 1886. Ed. Dorbon 1910 ; Belisane, 1995.
 Les Funérailles de Victor Hugo, 1885.
 La France vraie ou la Mission des Français, 1887.
 Vœux du syndicat de la Presse économique, 1887.
 Les États-généraux du suffrage universel, 1888.
 Le Centenaire de 1789 — Sa conclusion, 1889.
 L’Ordre économique dans l’Electorat et dans l'État, 1889.
 Le Poème de la Reine, 1889.
 Maternité royale et mariages royaux, 1889.
 L’Empereur Alexandre III épopée russe, 1889.
 Jeanne d’Arc victorieuse, 1890.
 Théogonie des Patriarches. Jésus, Moïse. Adaptations de l’Archéomètre à une nouvelle traduction de l’Evangile de Saint Jean, 1909, VIII-106 p., édition posthume.
 Des brevets pour des applications de l’Archéomètre en 1903 et suivantes.
 ''L’Archéomètre : clef de toutes les religions et de toutes les sciences de l’Antiquité : réforme synthétique de tous les arts contemporains''. — 1909, édition posthume. Guy Trédaniel. / Археометр — ключ ко всем религиям и всем древним наукам / М.: Амрита-Русь. — 2004. — 416 с. — ISBN 5-94355-101-8.

Примечания

Литература

См. также 
 Синархия

Ссылки 
  Textos en Biblioteca Upasika 

Д’Альвейдр, Сент-Ив